Моториха — река в Вологодской области России.

Протекает по территории Никольского района в лесной заболоченной местности. Впадает в реку Юрмангу в 14 км от её устья по левому берегу. Длина реки составляет 10 км. Населённых пунктов на реке нет.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Унжа от истока до устья, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300312110000014559
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001455
 Код бассейна — 08.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Никольского района Вологодской области
Бассейн Лундонги